Fast Forward steht für:
 Schneller Vorlauf bei Audio- oder Videogeräten
 ⏩ (Fast forward „Vorspulen“), Icon zur Repräsentation des schnellen Vorlaufs (Unicode U+23E9)
 Fast Forward – Sie kannten nur ein Ziel, US-amerikanischer Tanzfilm (1985)
 Fast Forward (Fernsehsendung), deutsche Musiksendung
 Fast Forward, englischer Titel der österreichischen Kriminal-Fernsehserie Schnell ermittelt
 Fast Forward (Album), Studioalbum von Joe Jackson (2015)
 Fast Forward (Band), kanadische Rockband
 Fast Forward (Rapper), deutscher Rapper, Musikproduzent und Labelgründer
 Fast Forward (Avantgarde-Musiker), bürgerlich Paul Wilson, britisch-US-amerikanischer Musiker

Siehe auch:
 Fast Forward Award, ein österreichischer Wirtschaftspreis
 Fast Forward Preis des Europäischen Festivals für junge Regie (seit 2011 beim Staatstheater Braunschweig, seit 2017 beim Staatsschauspiel Dresden)